Бојси има више значења:
 Бојси
 Округ Бојси (Ајдахо)